Amenerquepexefe (filho de Ramessés II) — filho do faraó Ramessés II da XIX dinastia egípcia
Amenerquepexefe (filho de Ramessés III) — filho do faraó Ramessés III da XX dinastia egípcia

Desambiguações de antropônimos